Filippov (masculin ; ) ou Filippova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Anton Filippov (1986-), joueur d'échecs ouzbek ;
 Diana Filippova (1986-), essayiste et militante française d'origine russe ;
 Dimitri Filippov (1969-), joueur russe de handball ;
 Igor Filippov (1991-), joueur russe de volley-ball ;
 Nikita Filippov (1991-), athlète kazakh spécialiste du saut à la perche ;
 Sacha Filippov (1925-1942), espion de l'Armée rouge lors de la bataille de Stalingrad ;
 Sergueï Filippov (1912-1990), acteur soviétique ;
 Valeri Filippov (1975-), joueur d'échecs russe ;
  (1981-), joueur russe de handball ;
 Vladimir Filippov (1951-), scientifique et homme politique russe.

Voir aussi 
 

Patronyme russe